Julianskirche steht für Kirchen und Kapellen, die unterschiedlichen Heiligen der katholischen Kirche geweiht sind,
 dem Heiligen Julian von Antinoë (A)
 dem Heiligen Julianus von Brioude (B)
 dem Heiligen Julianus Hospitator (H)
 dem Heiligen Julianus von Le Mans (M)
 dem Heiligen Julianus von Sora (S)
 dem Heiligen Julian von Tarsus (T)

Belgien 
 Église Saint-Julien (Ath), Ath

England 
 Church of St Julian (Wellow), Somerset (H)
 St Julian’s Church, Kingston Buci, West Sussex (T)

Frankreich 

 St-Julien-le-Pauvre (Abbéville-la-Rivière), Département Essonne
 St-Julien de Boulbon, Département Bouches-du-Rhône
 St-Julien (Brioude), Département Haute-Loire (B)
 Prioratskirche St-Julien in Chauriat, Département Puy-de-Dôme
 Kathedrale Saint-Julien von Le Mans, Département Sarthe (M)
 St-Julien-le-Pauvre, Paris (H)
 St-Julien (Le Petit-Quevilly), Département Seine-Maritime (B)
 St-Julien (Saint-Félix-de-Lodez), Département Hérault
 Saint-Julien, Saint-Julien-de-Jonzy, Département Saône-et-Loire (B)
 Stiftskirche St. Julien in Tournon-sur-Rhône, Département Ardèche (B)

Italien 
 Kathedrale San Giuliano in Caltagirone, Sizilien
 Chiesa di San Giuliano (Catania)
 San Giuliano dei Fiamminghi, Rom (H)
 San Giuliano Martire, Rom (S)
 San Zulian in Venedig (H)

Spanien 
 San Julián de los Prados, Oviedo (A)
 San Xulián in San Xulián do Camiño, Provinz Lugo on Galicien (H)

Liste (Kirchengebäude nach Name)